

Cucina 
 Elisir – liquore corroborante o preparato farmaceutico.

Medicina 
 Elisir – vengono usati come veicoli liquidi per somministrare particolari principi attivi. A differenza del normale sciroppo semplice, oltre all'acqua, si usa come cosolvente l'alcool a basse concentrazioni con l'aggiunta di dolcificanti

Mitologia 
 Elisir – liquido che conferisce l'immortalità o l'eterna giovinezza.

Musica 
 Elisir – album di Roberto Vecchioni del 1976
 Elisir – album di Alice del 1987
Elisir – singolo di Paolo Conte del 1995
 Elisir – singolo di Gigi D'Agostino del 1998
 Elisir – singolo di Tedua del 2019

Televisione 
 Elisir – programma televisivo di Rai 3 condotto da Michele Mirabella.

Pagine correlate 
 L'elisir d'amore, opera lirica di Gaetano Donizetti.